Die Malaysia Open 2018 im Badminton fanden vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2018 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Viertelfinale)
 Son Wan-ho (2. Runde)
 Shi Yuqi (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (Halbfinale)
 Chen Long (1. Runde)
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Lee Chong Wei (Champion)
 H. S. Prannoy (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Halbfinale)
 Chen Yufei (1. Runde)
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Sung Ji-hyun (2. Runde)
 He Bingjiao (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (1. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champions)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (2. Runde)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Viertelfinale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Zhang Nan / Li Yinhui (2. Runde)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
 He Jiting / Du Yue (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur